A Hans Christian Andersen-díjak az IBBY (International Board on Books for Young People, Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) által másodévenként odaítélt két irodalmi díj, amely egy élő szerzőt és egy élő illusztrátort ismer el „a gyermekirodalomhoz való maradandó hozzájárulásukért”. Az írói díj 1956-ban lépett életbe, az illusztrációs díj 1966-ban. Az előbbit néha „gyermekirodalmi Nobel-díj”-nak hívják.

A díjak Hans Christian Andersenről, a 19. századi meseíróról kapták a nevüket, és minden nyertes megkapja a Hans Christian Andersen-emlékérmet, egy aranyérmet Andersen büsztjével. Az érmeket a kétévenkénti IBBY-kongresszuson adják át. Az Andersen-díjak védnöke II. Margit dán királynő, szponzora a Nami Island Inc.

Az Animus Kiadónak volt egy Andersen-díjas írók című sorozata, melyet Gábor Anikó szerkesztett. Több mű, például Annie M. G. Schmidt Macskák társasága című regénye, ebben a sorozatban jelent meg először magyarul.

Eljárás 

Az IBBY nemzeti szekciói egy-egy szerzőt és illusztrátort jelölhetnek, és a zsűri csak ezeket a jelölteket mérlegeli. A nemzeti szekciók jelölik a tíz nemzetközi zsűritagot és a zsűri elnökét is. A jelöltek rövidített listáját januárban mutatják be, és a díjazottakat az éves bolognai gyermekkönyvvásáron jelentik be, márciusban vagy áprilisban.

A döntési kritériumok közé tartoznak az írás és illusztráció esztétikai és irodalmi értékei, valamint a képesség a gyermek nézőpontjából való látásra és a gyermek kíváncsiságának és képzeletének kitágítására. A szerző, illetve illusztrátor összes művét számításba veszik. A díjat eleinte egyes, a korábbi két évben kiadott művekért ítélték oda.

Díjazottak

Írói díj

Illusztrációs díj

Zsűrielnökök 

Jella Lepman alapította meg a Nemzetközi Ifjúsági Könyvtárt Münchenben, 1949-ben, és szervezte meg az 1952-es „Nemzetközi megértés gyermekkönyveken keresztül” konferenciát, amely az IBBY 1953-as, zürichi megalapításához vezetett. Zsűrielnök volt az első három Andersen-díj odaítélésekor, 1956 és 1960 között, és a zsűri tagja maradt 1970-es haláláig, az IBBY elnökeként, majd tiszteletbeli elnökeként. A jelenlegi négyéves időszakok két díjciklusból állnak.

 Jella Lepman 1956-60 (Svájc)
 José-Miguel de Azaola 1960-70 (Spanyolország)
 Virginia Haviland 1970-74 (USA)
 Lucia Binder 1974-78 (Ausztria)
 Dusan Roll 1978-82 (Csehszlovákia)
 Patricia Crampton 1982-86 (Egyesült Királyság)
 Ana Maria Machado 1986-90 (Brazília)
 Eva Glistrup 1990-94 (Dánia)
 Peter Schneck 1994-98 (Ausztria)
 Jay Heale 1998-2002 (Dél-Afrika)
 Jeffrey Garrett 2002-06 (USA)
 Zohreh Ghaeni 2006-10 (Irán)
 María Jesús Gil Iglesia 2010-14 (Spanyolország)
 Patricia Aldana 2014-18 (Kanada)
 Junko Yokota 2020-22 (USA)

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére, Wolf Erlbruch által illusztrált könyv
 Sirga, az oroszlán, René Guillot regénye alapján készült film
 Marcelino (televíziós sorozat, 2001), José María Sánchez-Silva művéből készült sorozat
 Kiki – A boszorkányfutár, Kadono Eiko regénye alapján készült film
 Krabat, a boszorkányinas, Otfried Preußler regénye alapján készült film
 Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van, Anne Fine regénye alapján készült film
 Astrid Lindgren-emlékdíj

Fordítás 

Nemzetközi irodalmi díjak
Gyermek- és ifjúsági irodalom